Sag Ja steht für:

 Sag Ja!, französischer Film von Alexandre Arcady (1995)
 Sag’ endlich ja, deutscher Film von Helmut Weiß (1945)
 Sag ja, Mutti, Originaltitel von Die singenden Engel von Tirol, österreichischer Film von Alfred Lehner (1958)
 Sag Ja zur Liebe – Dulha Mil Gaya, indischer Film von Mudassar Aziz (2010)
 Sage Ja!, Lied von Unheilig (2002) 

Siehe auch:
 Say Yes!, US-amerikanischer Film (1986)